Bernard Mainwaring (1897-1963), réalisateur britannique ;
 Daniel Mainwaring (1902-1977), écrivain et scénariste américain ;
 Henry Mainwaring (1586 ou 1587-1653), pirate, officier et écrivain anglais ;
 John Mainwaring (1735-1807), théologien anglais.